Яков Сергеевич Беленький (18 февраля 1915 — 2 февраля 1989) — советский актёр театра, кино и дубляжа.

Биография 
Яков Беленький родился 18 февраля 1915 года в Петрограде в семье профессиональных революционеров. Отец после революции работал в Наркомфине РСФСР, мать была на партработе на Красной Пресне, затем на швейной фабрике «Большевичка». Племянник А. Я. Беленького.

Окончил Московскую опытно-показательную школу-коммуну. В 1934 году поступил в Московский авиационный институт имени Орджоникидзе. После третьего курса в 1937 году перевёлся на актёрский факультет театрального училища имени Щепкина. В 1941 году был принят в Малый театр, где проработал два года.

В 1943 году ушёл добровольцем на фронт. Служил в 300-м полку. Форсировал реку Свирь 22 июня 1944 года. После демобилизации в декабре 1945 года, играл в 1-м армейском театре и театре «Студия» Объединения передвижных театров. В 1951 году был арестован органами МГБ, осуждён на 5 лет лагерей, в 1953 году амнистирован, затем реабилитирован и восстановлен в партии.

После реабилитации работал на киностудии имени Горького. До 1960 года занимался дубляжом, затем вошёл в штат киностудии как актёр, где работал до 1986 года. Озвучил сотни ролей. Играл в основном характерные роли сказочных персонажей и представителей различных национальностей.

Умер 2 февраля 1989 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Семья 
 Отец — Хаим Хацкелевич (Ефим Иезекиилевич, Ефим Яковлевич) Беленький (партийный псевдоним Сергей; 1875, Свержень, Рогачёвский уезд, Могилёвская губерния — 1957, Минск), революционер-бундовец, член РСДРП с 1898 года, создатель подпольной типографии Северо-западного комитета РСДРП.
 Мать — Анна Марковна Беленькая (1883—1955), революционерка, член РСДРП с 1903 года.

Фильмография 

  — Белые ночи — герцог
  — Мы вас любим — эпизод (нет в титрах)
  — Чистые пруды — эпизод
  — Волшебная лампа Аладдина — мудрейший
  — Фитиль (выпуск № 52, новелла «Выход из положения») — покупатель в магазине
  — Сказка о царе Салтане — корабельщик
  — Рыцарь мечты — матрос
  — Один из нас — гражданин в очереди
  — Держись за облака (Венгрия, СССР) — репортёр
  — Корона Российской империи, или Снова неуловимые — шотландец
  — Телеграмма — пассажир такси (нет в титрах)
  — Руслан и Людмила — отец Ратмира
  — Фитиль (выпуск № 116, новелла «Призвание») — сосед, владелец «Запорожца»
  — Какая у вас улыбка — фотограф
  — Честное волшебное — Клей Гуммиарабик (нет в титрах)
  — Что с тобой происходит? — Арсен Георгиевич, «столетний человек»
  — Дни хирурга Мишкина — член комиссии
  — Кольца Альманзора — Кохинур, помощник Мухамиэля
  — Замурованные в стекле — рыбак
  — Плата за истину — эпизод
 1978 — Ералаш (выпуск № 16, сюжет «Царевна-Несмеяна») — боярин
 — Весенняя Олимпиада, или Начальник хора — Яков Сергеевич
  — История одного подзатыльника (короткометражный) — прохожий с собакой у телеателье
  — Мы, нижеподписавшиеся — эпизод (нет в титрах)
  — Карнавал — сосед
  — Василий Буслаев — эпизод (нет в титрах)
  — Инспектор Лосев — Вартан Хачатурович
  — Корабль пришельцев — академик

Озвучивание мультфильмов 
  — Гунан-Батор — Урту
  — Лабиринт. Подвиги Тесея — кентавр Хирон

Дублирование

Примечания

Ссылки 
 Яков Сергеевич Беленький. Биография на сайте Алексея Тремасова.
 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Малый театр Москвы
Реабилитированные в СССР
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище